Massive Cauldron of Chaos — шестой студийный альбом норвежской блэк-метал-группы 1349. Он был выпущен 29 сентября 2014 года на лейбле Season of Mist. Альбом прерывает традицию группы выпускать обложки альбомов в черном цвете. Альбом был принят слушателями и критиками положительно.

Список композиций

Участники записи

1349 
 Ravn — вокал
 Archaon — гитара
 Seidemann — бас-гитара
 Frost — ударные

Технический персонал 
 Jarrett Prichard — продюсирование, сведение
 Ravn — сведение
 Johannes Hoie — обложка
 Marcelo Vasco — обложка

Примечания 

Альбомы 1349
Альбомы Season of Mist